AVZ steht als Abkürzung für:
 Aachener Volkszeitung, siehe Aachener Zeitung #Geschichte
 Allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts, siehe Umweltbericht
 Anteilsverwaltung Zentralsparkasse, siehe Zentralsparkasse der Gemeinde Wien #Geschichte
 Ausbildungs- und Versuchszentrum, siehe Kommando Spezialkräfte #Ausbildungs- und Versuchszentrum
 Auslandsverwendungszuschlag, siehe Wehrsoldgesetz
 Automatische Strassenverkehrszählung, siehe Schweizerische Strassenverkehrszählung #Methodik

Abkürzung